Alfredas Udra (* 14. Dezember 1993) ist ein litauischer Tischtennisspieler. Auf der Rückhand spielt er kurze Noppen, die er aggressiv und ohne viel Spin einsetzt. Der Litauer spielte beim TTC Lampertheim (ab 2017) in der 3. Bundesliga, beim TTC Frickenhausen in der 2. Bundesliga und beim TSG Heilbronn in der 2. Bundesliga. 2015 wurde er litauischer Meister. Bisher (2020) nahm er an neun Europameisterschaften und acht Weltmeisterschaften teil.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Litauen)
Litauer
Geboren 1993
Mann